La Bâtie ist der Name folgender Orte in Frankreich:

 La Bâtie-des-Fonds, Gemeinde im Département Drôme
 La Bâtie-Divisin, Gemeinde im Département Isère
 La Bâtie-Montgascon, Gemeinde im Département Isère
 La Bâtie-Montsaléon, Gemeinde im Département Hautes-Alpes
 La Bâtie-Neuve, Gemeinde im Département Hautes-Alpes
 La Bâtie-Rolland, Gemeinde im Département Drôme
 La Bâtie-Vieille, Gemeinde im Département Hautes-Alpes
 Kanton La Bâtie-Neuve, Kanton im Département Hautes-Alpes

Siehe auch:

 La Bâthie, Gemeinde im Département Savoie
 Les Bâties, Gemeinde im Département Haute-Saône

 La Bâtie-Festival de Genève, jährliches Theaterfestival von 1977 bis 1982, benannt nach einem Park in Genf